Izz al-Dawla Bakhtiar, sultà buwàyhida
 Bakhtiar o bakhtiari, membre del grup ètnic dels Bakhtiaris
 Shapur Bakhtiar, darrer primer ministre del xa Reza Pahlevi